Castiglione har flere betydninger:
 Baldassare Castiglione (1478 - 1529), en italiensk renæssance-forfatter
 Branda Castiglione (1350 - 1443), en af den romerskkatolske kirkes kardinaler
 Castiglion Fibocchi,
 Castiglion Fiorentino,
 Castiglione a Casauria,
 Castiglione Chiavarese,
 Castiglione Cosentino, en by i Calabrien, Italien
 Castiglione d'Adda,
 Castiglione del Genovesi,
 Castiglione dei Pepoli,
 Castiglione del Lago,
 Castiglione della Pescaia,
 Castiglione delle Stiviere,
 Castiglione di Garfagnana,
 Castiglione di Sicilia,
 Castiglione d'Intelvi,
 Castiglione d'Orcia,
 Castiglione Falletto,
 Castiglione in Teverina,
 Castiglione Messer Marino,
 Castiglione Messer Raimondo,
 Castiglione Marittimo,
 Castiglione Olona,
 Castiglione Tinella,
 Castiglione Torinese,